Carne Doce é o álbum de estreia da banda brasileira Carne Doce, lançado em 15 de outubro de 2014, o disco é independente e possui distribuição pela Tratore. O álbum possui produção de João Victor Santana, que comanda guitarra e sintetizadores na banda.

Faixas 

Álbuns de Carne Doce
Álbuns de 2014
Álbuns de música popular brasileira
Álbuns em língua portuguesa